Das International Darts Open 2017 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 22. bis zum 24. September 2017 zum dritten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das elfte Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2017 durchgeführt wird. Austragungsort war die Sachsen-Arena in Riesa.

Den Turniersieg sicherte sich der Schotte Peter Wright, der sich im Finale mit 6:5-legs gegen den Belgier Kim Huybrechts durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit Plätze 1–16
  Peter Wright
  Mensur Suljović
  Simon Whitlock
  Michael Smith
  Daryl Gurney
  Alan Norris
  Kim Huybrechts
  Jelle Klaasen
  Benito van de Pas
  Ian White
  Joe Cullen
  Dave Chisnall
  Rob Cross
  Mervyn King
  Gerwyn Price
  Cristo Reyes

Sieger des UK Qualifier
  Andy Hamilton
  Darren Webster
  Steve Beaton
  Simon Stevenson
  Peter Jacques
  Kyle Anderson
  Keegan Brown
  Josh Payne
  Justin Pipe
  Richie Corner
  Ted Evetts
  Chris Quantock
  Mark Webster
  William O’Connor
  Mick McGowan
  Brendan Dolan
  Steve Lennon
  Luke Woodhouse

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Christian Kist
  Dimitri Van den Bergh
  Vincent van der Voort
  Ronny Huybrechts
  Jerry Hendriks
  Michael Plooy
  John Michael
  Ron Meulenkamp

Sieger des Host Nation Qualifier
  Martin Schindler
  Bernd Roith
  Max Hopp
  Dragutin Horvat

Nordic & Baltic Qualifier
  Dennis Nilsson

East Europe Qualifier
  Nandor Bezzeg

Setzliste

Turnierverlauf

Vorrunde 
 22. September 2017

Hauptrunde

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2017
European Darts Tour 2017